Paul Revere může být:

 Paul Revere (revolucionář) (1734–1818) – americký stříbrník, rytec a průmyslník
 Paul Revere (hudebník) (1938–2014) – americký hudebník
 Paul Revere (píseň) – píseň skupiny Beastie Boys